Суперкубок Чилі з футболу 2017  — 5-й розіграш турніру. Матч відбувся 23 липня 2017 року між чемпіоном Чилі клубом Універсідад Католіка та володарем кубка Чилі клубом Коло-Коло.

Матч

Деталі

Посилання 
 Матч на soccerway
 Матч на globalsportsarchive
 Матч на transfermarkt

2017
Чилі
Липень 2017
2017 в чилійському спорті